

Pessoas
Paulias Matane - governador-geral de Papua Nova Guiné

Localidades

Matane (condado) - um condado canadense

Desambiguação